Lemming brun est un nom vernaculaire ambigu en français car il désigne des espèces distinctes de lemmings :

 Lemming brun, individu de l'espèce Eolagurus przewalskii
 Lemming brun, individu de l'espèce Lemmus sibiricus
 Lemming brun, individu de l'espèce Lemmus trimucronatus, souvent considérée comme synonyme du précédent.

Notes et références 

Cricetidae
Rongeur (nom vernaculaire)
Nom de rongeur ambigu